El Oriente kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Oriente, Chiapas, Motozintla, 
 El Oriente, Tihuatlán, 
 El Oriente, Huatusco, 
 El Oriente, Sayula de Alemán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar